Фельзенбаум — еврейская фамилия.

 Фельзенбаум, Александр Исаевич (1922—1993) — советский гидрофизик.
 Фельзенбаум, Михаил Натанович (род. 1951) — еврейский поэт, прозаик и драматург.